Евгений Михайлович Чигрин (род. 16 сентября 1961 на Украине) — российский поэт и эссеист, живущий в Москве.

Биография 
Детские годы прошли в Литве (Вильнюс), Казахстане (Ермак), Винницкой области (Украина). В 1988—2002 гг. жил в Южно-Сахалинске, с 2002 г. живёт в Москве и подмосковном Красногорске.
Член Международного ПЕН-клуба и Союза писателей Москвы.

Творчество 
Публиковал стихи в журналах «Новый мир», «Дружба Народов», «Континент», «Звезда», «Нева», «Арион», «Интерпоэзия», «Вестник Европы», «Юность», «Зарубежные записки» (Германия), «Крещатик» (Германия), «День и Ночь», «Южное сияние», «Рубеж», «Новая Польша», «Урал», «Байкал», «Кольцо А» и в других литературных журналах и альманахах, а также в ряде престижных европейских и российских антологий. Является автором «Литературной Газеты»..

Произведения поэта переводились на испанский, французский, английский, польский, румынский, хинди, арабский, турецкий, сербский, македонский, чешский, азербайджанский, белорусский и украинский языки.

В 2014 году в переводе на украинский язык была издана книга лирики поэта Евгения Чигрина «Погонщик» (Погонич).
Переводчик: Игорь Павлюк. Предисловия: Евгения Рейна, Игоря Павлюка. Киев: ДІА.

В 2015 году издана книга стихотворений Евгения Чигрина на польском языке (Jewgienij Czigrin. Poganiacz. Wiersze wybrane, Bydgoszcz, 2015). Переводчик: Владимир Штокман (Краков). Редактор: Дариуш Томаш Лебёда (Быдгощ). Быдгощ (Польша): поэтическая серия литературно-художественного журнала «Temat».

В 2019 году  издательство «Граматик», Белград, Сербия (Danilo Jokanovic) выпустило в свет книгу Евгения Чигрина на сербском языке в переводе Vladimir Jaglicic. 

Авторские вечера состоялись в Москве (Центральный дом литераторов, «Русское зарубежье», «Булгаковский центр», Оренбурге, Казани, Украине (Винница; Коктебель, 2011, 2012), Польше (Краков, Вроцлав),
Тунисе (Тунис, Бизерта), Армении (Ереван) и во многих других городах СНГ и за рубежом.

Участвовал во многих в российских и зарубежных фестивалях, в том числе:
 25-й Международный фестиваль поэзии (Канада Труа-Ревьер, Квебек, 2009; 104 поэта из 30 стран);
 Международный фестиваль поэзии на Байкале (2001, 2010, 2013);
 Международный Волошинский фестиваль в Крыму (2010, 2011, 2012);
 Международный фестиваль поэзии «Золотая осень» (Варшава, 2008, 2010);
 Участник 4-й Международной книжной ярмарки в Польше (Варшава, 2013);
 54-й Международный фестиваль Стружские вечера поэзии (Македония, 2015);
 56-е Международные встречи писателей в Белграде (Сербия, 2019).

 Избранные сочинения 

 
 Чигрин Е. Невидимый проводник : [стихи]. — М.: У Никитских Ворот, 2018. — 204 с. — 1000 экз.

 Эссе 
 
 

 Интервью 
 
 
 
 
 
 Оренбургская неделя: фестивалю нужна фишка
 Свободная Пресса: Евгений Чигрин
 Exlibris «Под музыку Шопена» Чеслав Павлицкий, Варшава. Международный фестиваль поэзии в Польше.
 Exlibris «Кленовый октябрь» Международный фестиваль поэзии в Канаде.
 Exlibris «Кораблик плывет» Андрей Щербак-Жуков
 
 
 
 

 Рецензии 
О творчестве поэта писали Евгений Рейн, Андрей Битов, Олег Хлебников, Данила Давыдов, Михаил Синельников, Павел Басинский, Кирилл Анкудинов, Игорь Белов, Игорь Панин, Станислав Айдинян, Виталий Науменко, Виталий Молчанов и др.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 «Независимая Газета» Владимир Штокман
 «Московская правда» Владимир Скоробогатько
 
 Орский М. (Польша) рецензия на книгу Евгения Чигрина (перевод В. Штокмана) на польском языке.
 
 
 Яровая А. Кресло Рейна
 Exlibris Пять книг недели

 Награды и премии 
 премия Сахалинского фонда культуры (1992)
 Международная Артийская премия (1998)
 диплом Министерства культуры Московской области (2006)
 премия Константина Симонова (2011)
 премия Центрального федерального округа в области культуры и искусства (2013)
 Международная премия имени Арсения и Андрея Тарковских (2013)
 медаль правительства Москвы «За доблестный труд».
 Книга «Неспящая Бухта» — шорт-лист Всероссийской премии им. Антона Дельвига (2013)
 Награждён медалью Н. Гоголя (Киев) за книгу"Погонич" (Погонщик) на украинском языке (перевод лауреата премии им. Т. Шевченко и премии английского ПЕН-клуба поэта и драматурга Игоря Павлюка) '' (2014)
 лауреат Горьковской литературной премии в поэтической номинации за книгу стихотворений «Неспящая Бухта» (2014)
 лауреат Всероссийской литературной премии имени Павла Бажова за книгу стихотворений «Неспящая бухта» (изд. Время). (2014)
 лауреат общенациональной премии «Золотой Дельвиг» за верность Слову и Отечеству за книгу стихотворений «Подводный Шар» (изд. У Никитских Ворот). (2015)
 лауреат премии имени Сергея Аксакова за книгу «Подводный Шар». (2017)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русские поэты Украины
Члены ПЕН-клуба
Члены Союза писателей Москвы